

Accezioni comuni
 Balla – termine popolare che significa "bugia"
 Balla - sacco per materie grezze, paglia o fieno

Geografia
 Balla – antica città della Pieria in Macedonia
 Balla – paese della contea di Mayo (Repubblica d'Irlanda)

Musica
 Balla – album di Umberto Balsamo del 1979
 Balla! – primo album di Pino D'Angiò del 1981
 Balla/Donna – 45 giri di Umberto Balsamo del 1979
 Balla - singolo di Zoda del 2018

Persone
 Giacomo Balla – pittore, scultore e scenografo italiano
 Ignác Balla, italianizzato in Ignazio Balla – giornalista, scrittore e traduttore ungherese
Jean-Marie Benoît Balla – vescovo cattolico camerunese
 Mario Balla – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Thomas Balla – ex schermidore statunitense

Altro
 Balla – unità di peso
 Porta di Balla – antica porta delle mura di Firenze